Nathaniel Clyne (ur. 5 kwietnia 1991 w Stockwell) – angielski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Crystal Palace F.C. oraz reprezentacji Anglii. Wybrany najlepszym zawodnikiem Crystal Palace w sezonie 2010/2011.

Statystyki

Klubowe 
 Aktualne na dzień 14 maja 2019 r.

Reprezentacyjne 
Stan na dzień 14 listopada 2016 r.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Crystal Palace F.C.
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze Liverpool F.C.
Piłkarze A.F.C. Bournemouth
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016